Caio (seltener Kaio) ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Beim Namen Caio handelt es sich entweder um eine romanische Weiterbildung zum Vornamen Kai oder eine italienische und portugiesische Variante von Caius.

Verbreitung 
In Italien kommt der Name Caio gelegentlich vor.

In Portugal gehört Caio seit 2016 zu den 100 meistvergebenen Jungennamen und wird immer häufiger vergeben. In Brasilien ist der Name vor allem seit den 1980er Jahren sehr populär und seine Beliebtheit steigt weiter an. Deutlich seltener wird er auch in seiner Variante Kaio vergeben.

Namensträger

Vorname 
 Caio (Fußballspieler) (Caio César Alves dos Santos; * 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Caio Koch-Weser (* 1944), deutscher Politiker
 Caio Canedo (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Caio Pessagno (* 1987), brasilianischer Pokerspieler
 Caio Rangel (* 1996), brasilianischer Fußballspieler

Familienname 
 Rodrigo Caio (* 1993), brasilianischer Fußballspieler, Caio ist hier der zweite Vorname
 Wolnei Caio (* 1968), brasilianischer Fußballspieler

Sonstiges 
 In der italienischen Marine tragen mehrere Schiffe den Namen Caio Duilio. Namenspate ist hier der römische Konsul Gaius Duilius aus der Zeit des ersten punischen Krieges.
 CAIO Induscar, brasilianisches Karosseriebauunternehmen
 Gattung von Nachtfaltern aus der Familie der Pfauenspinner
 Caió, Kleinstadt und Verwaltungssektor in Guinea-Bissau

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Portugiesischer Personenname
Italienischer Personenname